Parascutigera är ett släkte av mångfotingar. Parascutigera ingår i familjen spindelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindelfotingar
Parascutigera